Calon Lân (en galés: Corazón puro ) es un himno galés del Siglo XIX con letra de Daniel James y música de John Hughes. El himno se asocia a menudo con la Selección de rugby de Gales, ya que se canta en todos los encuentros internacionales que involucran al equipo.

Calon Lân es inusual entre los himnos galeses más populares porque casi nunca se canta la versión inglesa, aunque la obra aparece por ejemplo en el himnario metodista británico, «Hymns & Psalms», con la letra de  «I will Sing the Wondrous Story» por P. P. Bliss.

Letra

Referencias

Enlaces externos 
 Partitura para SATB en ''Cantorion.org'
 Aprendiendo a cantar Calon Lân (en galés)
 Versión con soprano y arpa en sing4wales

Canciones del siglo XIX
Himnos cristianos
Cultura de Gales
Canciones de Gales